Generic Mapping Tools — набір утиліт з відкритим вихідним кодом для обробки та візуалізації дво- і тривимірних масивів даних, зокрема, рестеризації, застосування цифрових фільтрів, обчислення картографічних проєкцій, тощо.
 Greenwich Mean Time — час меридіану, що проходить через колишнє місце розташування Гринвіцької королівської обсерваторії поблизу Лондона.
 Guided Missile Transporter — транспортна машина для перевезення ракет.